Михаи́л Жу́ков:
 Жуков, Михаил Александрович (1909—1945) — полный кавалер Ордена Славы.
 Жуков, Михаил Иванович (род. 1935) — сборщик покрышек Ярославского шинного завода, Герой Социалистического Труда.
 
 Жуков, Михаил Никифорович (1895—1923) — казачий полковник, деятель Белого движения.
 Жуков, Михаил Николаевич (1901—1960) — советский дирижёр, композитор.
 Жуков, Михаил Петрович (1917—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Жуков, Михаил Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Жуков, Михаил Фёдорович (1917—1998) — учёный в области механики, академик.